Farhan Zaidi (né en 1976), dirigeant sportif canadien
 Nora Zaïdi (née en 1965), militante associative française
 Sady Awad Zaidi, penseur et écrivain irakien
 Saïd Zaïdi (né en 1986), footballeur marocain
 Souad Zaïdi (née en 1977), femme politique marocaine